Krücken ist:
 die Mehrzahl von Krücke, siehe Gehhilfe
 der Ort Krücken im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, heute Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Kamenka (Kaliningrad, Bagrationowsk)
 ein Ortsteil von Weddelbrook im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland, siehe Krücken (Weddelbrook)

Krücken ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm Krücken (* 1930), Lehrer am Mercator-Gymnasium zu Duisburg
 Georg Krücken (* 1962), deutscher Soziologe
 Stefan Krücken (* 1975), deutscher Journalist, Autor und Verleger

Siehe auch